Шербањаса има више значења:

 Шербањаса (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Шербањаса (Валча), насеље у округу Валча у Румунији